Барасоайн (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 14,05 км². Население — 554 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Покровителем города считается святой Бартоломе.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Barásoain 
 Asociación para el Desarrollo de la Valdorba 
 Predicción meteorológica a 7 días
 Información climatológica de Barásoain 
 Barásoain 

Города Наварры
Муниципалитеты Наварры